

Patronyme 

 Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), historien et homme d'État espagnol ;
 Arturo Pérez del Castillo (1925-1992), auteur de bande dessinée argentin ;
 Bernal Díaz del Castillo (entre 1492 et 1496-1584), conquistador qui participa à la conquête du Mexique menée par Hernán Cortés ;
 
 Ed del Castillo (?), fondateur de Liquid Entertainment ;
 Guillermo Jos del Castillo (né en 1963), joueur argentin de rugby à XV ;
 Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez (né en 1950), avocat et homme politique péruvien ;
 José del Castillo (1737-1793), peintre et graveur espagnol ;
 José del Castillo (1943-), joueur de football international péruvien ;
 Juan del Castillo (1595-1628), missionnaire jésuite au Paraguay, mort martyr ;
 Kate del Castillo (1972-), actrice mexicaine ; 
 Michel Janicot del Castillo (né en 1933), écrivain français ;
 Miguel Santín del Castillo (1830-1880), militaire et homme politique salvadorien, par deux fois président de la République du Salvador ;
 Pilar del Castillo (1952-), femme politique espagnole membre du Parti populaire ; 
 Ramón del Castillo (1985-), chanteur espagnol ;
 Robin del Castillo (1978-), chanteur et musicien colombien ;
 Romain Del Castillo (1996-), footballeur français.

Toponyme 

 Cabañas del Castillo, commune de la province de Cáceres dans la communauté autonome d'Estrémadure en Espagne ;
 Estopiñán del Castillo, commune appartenant à la province de Huesca en Espagne ;
 Itero del Castillo, une commune située dans le Nord de l’Espagne ;
 Langa del Castillo,  commune de la province de Saragosse en Espagne ;
 Monteagudo del Castillo, commune de la province de Teruel en Espagne ;
 Montealegre del Castillo, commune d'Espagne de la province d'Albacete en Espagne ; 
 Narros del Castillo, une commune de la province d'Ávila en Espagne ;
 Piqueras del Castillo, une municipalité espagnole de la province de Cuenca en Espagne ; 
 Plaza del Castillo, place publique située dans le centre de Pampelune, en Navarre en Espagne ;
 Robres del Castillo, une commune de la communauté autonome de La Rioja en Espagne ;
 Quintana del Castillo, une commune dans la province de León en Espagne ;
 Torrubia del Castillo, une municipalité espagnole de la province de Cuenca ;
 Úrbel del Castillo,  commune de la province de Burgo en Espagne.

Autres 
 Clotilde García del Castillo, un tableau réalisé en 1890 par le peintre valencien Joaquín Sorolla ;
 Grotte d'El Castillo, un gisement archéologique et une grotte ornée situés sur le monte Castillo à Puente Viesgo en Espagne.

Patronyme hispanique